El príncipe Alexis de Bentheim y Steinfurt (; 17 de noviembre de 1845 - 21 de enero de 1919) fue un teniente general, estadista y el Príncipe de Bentheim-Steinfurt desde el 28 de septiembre de 1890 hasta su muerte.

Biografía

Primeros años 
Alexis nació en Burgsteinfurt, era el cuarto vástago y el primer hijo varón del príncipe Luis Guillermo de Bentheim y Steinfurt (1812-1890) y su esposa, la landgravina Bertha de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1818-1888). Alexis era hermano de Adelaida, landgravina Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1840-1880); Juliana, landgravina Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1842-1878); María, princesa de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1843-1931); el príncipe Carlos de Bentheim y Steinfurt (1848-1854); y el príncipe Jorge de Bentheim y Steinfurt (1851-1939).

Educación y carrera militar 
Alexis asistió a la escuela secundaria en Burgsteinfurt y después a la Universidad de Bonn, donde fue miembro del Cuerpo Borussia Bonn. En 1866, era teniente en el Regimiento de Guardias Húsares de Hannover, y en 1868 fue transferido al Regimiento de Húsares n.º 7. En 1873, ascendió a teniente primero y después Rittermeister en el Regimiento del Cuerpo de Guardias en 1875. En 1884, ascendió a mayor à la suite en el Ejército. En 1892 Alexis fue nombrado teniente coronel, después coronel en 1895, y mayor general en 1899. En 1902, se le concedió el uniforme de Teniente General del Regimiento del Cuerpo de Guardias.

Carrera política 
Sucedió a su padre Luis Guillermo como jefe de la Casa Principesca de Bentheim y Steinfurt. Como tal, se convirtió en miembro hereditario de la Cámara Alta Prusiana y la Cámara Alta de Wurtemberg.

Matrimonio e hijos 
Alexis contrajo matrimonio con la princesa Paulina de Waldeck y Pyrmont, segunda hija y segundo vástago del príncipe Jorge Víctor de Waldeck y Pyrmont y su primera esposa, la princesa Elena de Nassau, el 7 de mayo de 1881 en Arolsen, Principado de Waldeck-Pyrmont. Alexis y Paulina tuvieron ocho hijos:

Príncipe Eberwyn de Bentheim y Steinfurt (10 de abril de 1882 - 31 de julio de 1949)
 ∞ 1906-1914 Paulina Langenfeld (1884-1970)
 ∞ 1918-1919 Ellen Bischoff-Korthaus (1894-1936)
 ∞ 1920 Ana Luisa Husser (1891-1951)
Príncipe Víctor Adolfo de Bentheim y Steinfurt (18 de julio de 1883 - 4 de junio de 1961)
 ∞ 1920 Princesa Estefanía de Schaumburg-Lippe (1899-1925), hija de la princesa Luisa de Dinamarca.
 ∞ 1931 Princesa Rosa Elena de Solms-Hohensolms-Lich (1901-1963)
Príncipe Carlos Jorge de Bentheim y Steinfurt (10 de diciembre de 1884 - 14 de febrero de 1951)
 ∞ 1914 Princesa Margarita de Schönaich-Carolath (1888-1980)
Princesa Isabel de Bentheim y Steinfurt (12 de julio de 1886 - 8 de mayo de 1959)
Princesa Victoria de Bentheim y Steinfurt (18 de agosto de 1887 - 30 de enero de 1961)
Princesa Emma de Bentheim y Steinfurt (19 de febrero de 1889 - 25 de abril de 1905)
Príncipe Alexis Rainer de Bentheim y Steinfurt (16 de diciembre de 1891 - 30 de junio de 1923)
Príncipe Federico de Bentheim y Steinfurt (27 de mayo de 1894 - 17 de mayo de 1981)
 ∞ 1934 Luisa von Gülich (1893-1949)

Títulos y estilos 
17 de noviembre de 1845 - 28 de septiembre de 1890: Su Alteza Sernísima El Príncipe Heredero de Bentheim y Steinfurt
28 de septiembre de 1890 - 21 de enero de 1919: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Bentheim y Steinfurt

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Hermann A. L. Degener: Wer ist's?, V, Leipzig 1911, p. 89

Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Generales de Prusia
Alumnado de la Universidad de Bonn
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Grandes cruces de la Orden de Federico
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Casa de Bentheim y Steinfurt
Príncipes de Alemania
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Wurtemberg
Personas del Reino de Hannover